Сабрина Голеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Петра Лангрова виграла титул, перемігши у фіналі Сандру Вассерман з рахунком 7–6(7–0), 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Сандра Вассерман (фінал)
  Лінда Феррандо (1-ше коло)
  Лаура Гарроне (чвертьфінал)
 n/a
  Наталі Ерреман (2-ге коло)
  Федеріка Бонсіньйорі (2-ге коло)
  Алексія Дешом (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Open Clarins Draw

Clarins Open
Тур WTA 1988